Garbanzos del cura hace referencia a varios artículos:

Botánica
Nombre vulgar de diversas especies:
Centaurea alba
Centaurea calcitrapa
Arctium lappa